La clinoptilolite-Ca è un minerale.

Etimologia  
Prende il nome dalla struttura, infatti cristallizza nel sistema monoclino, e dal greco πτίλον, ptìlon, cioè piuma, foglia per la sua facile sfaldabilità, e λίθος, lìthos che significa pietra, minerale..

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Zeoliti